Aberdeen Central steht für:

 Aberdeen Central (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Aberdeen Central (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus